Iván González puede referirse a:
Iván González Cancel (1960-), cirujano de trasplante cardiovascular y corazón acreditado por haber realizado la primera cirugía de trasplante de corazón en Puerto Rico.
Iván González Sainz (1973-), actor y director español.
Iván González Ferreira (1987-), futbolista paraguayo.
Iván González López (1988-), futbolista español.
Iván González (escritor) (1975-), escritor español.
Iván González, más conocido por su nombre artístico Samantha Hudson (1999-), artista e icono LGBT español.